Chattanooga bezeichnet:
 Chattanooga Black Lookouts, eine ehemalige Baseball-Mannschaft mit afroamerikanischen Mitgliedern (Negro Leagues)
 Chattanooga Lookouts, eine Minor League Baseball-Mannschaft
 die Sportmannschaften der University of Tennessee at Chattanooga (Spitzname „the Mocs“)
 ein Kriegsschiff der United States Navy, siehe USS Chattanooga
 Chattanooga Choo Choo, ein durch Glenn Miller populär gewordenes Musikstück
 Chattanooga (Band), eine schwedische Musikgruppe

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Chattanooga (Colorado) 
 Chattanooga (Tennessee)
 Chattanooga (Oklahoma)
 Chattanooga Valley in Georgia

im NRHP gelistete Objekte:
 Chattanooga Bank Building, in Chattanooga, Tennessee, ID-Nr. 80003805
 Chattanooga Car Barns, in Chattanooga, Tennessee, ID-Nr. 79002436
 Chattanooga Electric Railway, in Chattanooga, Tennessee, ID-Nr. 80003806
 Chattanooga National Cemetery, in Chattanooga, Tennessee, ID-Nr. 96001013
 Chattanooga Plow Power House, in Chattanooga, Tennessee, ID-Nr. 99001243
 Chattanooga Union Station, in Chattanooga, Tennessee, ID-Nr. 71001071
 Chattanooga, Harrison, Georgetown & Charleston Railroad Tunnel, in Chattanooga, Tennessee, ID-Nr. 78002595